Феофан ( — «богоявление») — мужское имя греческого происхождения. Имеет женскую форму Феофания.  От него произошли фамилии Феофанов и Феофаненко.  

 Православие(даты даны по новому стилю):
 3 января
 23 января
 25 марта
 30 мая
 21 июня
 23 июня
 1 сентября
 22 сентября
 11 октября
 12 октября
 24 октября

Известные носители имени 
 Феофан (ум. 1698) — иеродиакон Чудова монастыря, переводчик и библиотекарь.
 Феофан (1739—1819) — монах-постник соловецкий, пустынножитель анзерский.

 Феофан III (ок. 1570—1644) — патриарх Иерусалимский и всей Палестины.

 Феофан Византийский — византийский историк, живший во второй половине VI века.
 Феофан Грек (1340?—1410?) — русский иконописец, учитель Андрея Рублёва.
 Феофан Затворник (Георгий Васильевич Говоров, 1815—1894) — российский епископ, богослов, публицист-проповедник.
 Феофан Исповедник (ок. 760—818) — преподобный, исповедник.
 Феофан Критский (ок. 1500—1559) — иконописец.
 Феофан Начертанный (вторая половина VIII века — ок. 850) — византийский монах, преподобный, исповедник, пострадавший от иконоборцев, философ, гимнограф, епископ Никейский.

 Феофан (Авсенев) (1810—1852) — архимандрит Русской православной церкви.
 Феофан (Адаменко) (1885—1937) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Феофан (Александров) (1785—1852) — архимандрит Русской православной церкви, архимандрит Калязинского Макариевского монастыря, церковный композитор.
 Феофан (Ашурков) (1947—2020) — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанский и Татарстанский.
 Феофан (Берёзкин) (1863—1936) — епископ Русской православной церкви, епископ Гжатский.
 Феофан (Быстров) (1873—1940) — архиепископ Полтавский и Переяславский, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, духовник царской семьи.
 Феофан (Габуния) (1803—1859) — епископ Мингрельской епархии.
 Феофан (Гаврилов) (1872—1943) — епископ Русской православной (зарубежной) церкви, епископ Курский и Обоянский.
 Феофан (Галинский) (1954—2017) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Берлинский и Германский.
 Феофан (Графов) (1874—1938) — иеродиакон Русской православной церкви, преподобномученик.
 Феофан (Еланский) (1892—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Енисейский и Красноярский.
 Феофан (Ильменский) (1867—1918) — епископ Соликамский, викарий Пермской епархии.
 Феофан (Ким) (род. 1976) — епископ Русской православной церкви, епископ Кызыльский и Тывинский.
 Феофан (Колоколов) — иеромонах Русской православной церкви и педагог.
 Феофан (Леонтович-Дорумин) (ок. 1722 — ?) — настоятель Виленского Свято-Духова монастыря.
 Феофан (Лукьянов) (род. 1968) — игумен Русской православной церкви.
 Феофан (Миславский) (1769—1844) — архимандрит, настоятель Батуринского монастыря.
 Феофан (Михайловский) — архимандрит Русской православной церкви, вице-ректор Шаргородской духовной семинарии.
 Феофан (Ноли) (1882—1965) — албанский и американский религиозный, общественный и политический деятель.
 Феофан (Рпинский) — архиепископ Полоцкий, Витебский и Мстиславский в 1576—1588 годах.
 Феофан (Прокопович) (1681—1736) — русский религиозный деятель, составитель Духовного регламента Петра I.
 Феофан (Саву) (род. 1959) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Ясский, митрополит Молдавский и Буковинский.
 Феофан (Семеняко) (1879—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Минский и Белорусский.
 Феофан (Трофимович) (ум. 1737) — игумен Мгарского монастыря и преподаватель КДА.
 Феофан (Туляков) (1864—1937) — епископ Русской православной церкви, митрополит Горьковский и Арзамасский.
 Феофан (Чарнуцкий) (1753—1773) — епископ Нижегородский и Алатырский.
 Феофан (Шиянов-Чернявский) (1744—1812) — епископ Русской православной церкви, епископ Полтавский и Переяславский.

См. также 
 Феофан Грек — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых мастеру иконописи.
 Нейромонах Феофан — музыкальный проект.
 Феофания — женская форма имени.
 Теофания — непосредственное явление божества в различных религиях.

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки